Прокопий Гаврилович Адери́хин (1904—1988) — советский почвовед, педагог. Директор НИИ почвоведения ВГУ имени Ленинского комсомола (1967—1985).

Биография 
Родился 5 (18 июля) 1904 года в селе Репец (ныне , Липецкая область). Окончил агрономический факультет ВСХИ (1927). В 1925—1929 годах научный сотрудник Каменно-степной опытной станции имени В. В. Докучаева. Доктор биологических наук (1948). В 1929—1933 годах заведующий отделом Воронежской областной опытной сельскохозяйственной станции. В 1933—1935 годах доцент Воронежской высшей коммунистической сельскохозяйственной школы. С 1935 году доцент, профессор (1948), заведующий (с 1936 года) кафедрой почвоведения ВГУ. В годы Великой Отечественной войны участвует в эвакуации университета в Елабугу (Татарская АССР). В 1943—1946 годах декан геологического факультета, в 1948—1955 годах проректор. В 1967—1985 годах директор НИИ почвоведения ВГУ имени Ленинского комсомола. Член Центрального совета ВОП при АН СССР. С 1950 года председатель Воронежского отделения ВОП. Один из авторов почвенной карты Воронежской области, карт почв, районирования ЦЧО и других карт.

Умер 5 апреля 1988 года. Похоронен в Воронеже на Юго-Западном кладбище.

Научная деятельность 
Сфера научных интересов: агрохимия, почвоведение, водный режим и свойства чернозёмов, изучение поглотительной способности почв (P2O5; SO24), лучепоглощающая способность почв в разных природных зонах страны. В 1948—1955 годах проводит оригинальные исследования по лучепоглощающей способности почв в Кольском филиале АН СССР в целях повышения коэффициента использования лучистой энергии солнца почвами для улучшения теплового режима и плодородия путем их окрашивания в чёрный цвет. Этот метод АН СССР включила в комплекс мероприятий по преобразованию природы Крайнего Севера нашей страны.

Сочинения 
Опубликовано более 400 научных работ, в том числе более 20 монографий и учебных пособий, в том числе: «Природа и хозяйство Гремяченского района» (Воронеж, 1953), «Почвы Воронежской области» (Воронеж, 1963), «Агрохимическая характеристика почв Центрально-Чернозёмной полосы» (Москва, 1963; совместно с Е. П. Тиховой).

Награды и премии 
 орден Ленина
 два ордена Знак Почёта
 медаль Мичурина
 заслуженный деятель науки РСФСР (1968)
 премия имени В. Р. Вильямса (1984)
 
Выпускники Воронежского аграрного университета
Преподаватели Воронежского государственного университета
Члены КПСС
Награждённые Золотой медалью имени И. В. Мичурина
Похороненные на Юго-Западном кладбище Воронежа